Jencke ist der Name von
 Hanns Jencke (1843–1910), deutscher Unternehmer 
 Johann Friedrich Jencke (1812–1893), deutscher Taubstummenlehrer

Siehe auch:
 Jenke
 Jäncke
 Jänke
 Jaenke